Ryssklobben kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ryssklobben (vid Panike, Korsholm), Österbotten, 
 Ryssklobben (vid Värlax, Korsholm), Österbotten, 
 Ryssklobben, Ingå, Nyland,

Se även
Rysskobben

Robotskapade Finlandförgreningar